Новохатский — фамилия; имеет женскую форму Новохатская.
 
 Новохатский, Иван Петрович (1899—1985) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Новохатский, Сергей Владимирович - российский подводник, капитан 1-го ранга,  командир  ПЛАРК К-266, Герой Российской Федерации (2016).
 См. также 
 Новохатское — село на Украине, находится в Великоновосёлковском районе Донецкой области.